Серия B 1988/1989 () — 57-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 1988 года и закончился 18 июня 1989 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1988/89 на legaserieb.it
 Серия B 1988/89 на rsssf.com

1988/1989
Футбол в Италии в 1988 году
Футбол в Италии в 1989 году